Adriani Vastine (né en 1984), boxeur français
Alexis Vastine (1986-2015), boxeur français, frère du précédent

Patronyme normand